Overtime steht für:

 Overtime (Film), Film von 2004
 Overtime (Eishockey), Verlängerung im Eishockey
 Verlängerung im American Football, siehe American Football#Overtime
 Overtime (Basketball), Verlängerung im Basketball
 In anderen Sportarten siehe Sudden Death
 Overtime, ein Lied von Level 42
 Overtime, ein Lied von Ace Hood
 Overtime, ein Album der Band Hieroglyphics